Gálvez kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Gálvez (ort), Santa Fe,

Spanien 

 Gálvez (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Gálvez (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar